Карракатта:

 Карракатта — район города Перт, Австралия.
 Карракатта — исторический некрополь, расположенный в одноимённом районе города Перт, Австралия.